Лазарєва Алла Юхимівна — українська журналістка.
 Лазарєва Лінда Олексіївна — російська акторка театру та кіно.
 Лазарєва Неллі Філаретівна — радянська та російська акторка театру і кіно.
 Лазарева Регіна Федорівна — радянська та російська співачка (сопрано), артистка оперети. Заслужена артистка РРФСР (1947).
 Лазарєва Світлана Юріївна — радянська і російська естрадна співачка.
 Лазарева Тетяна Вікторівна — українська борчиня вільного стилю, багаторазовий призер чемпіонатів світу, чемпіонка Європи (2001, 2002), Заслужений майстер спорту України.
 Лазарєва Тетяна Юріївна — російська телеведуча, комічна актриса і громадський діяч, член опікунської ради благодійного фонду «Творення», член Координаційної Ради російської опозиції.
 Лазарєва Юлія Олексіївна — українська радянська діячка, електромонтажниця головного підприємства Запорізького виробничого об'єднання «Перетворювач». Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.

 Море Лазарєва — біля берегів Антарктиди
 Гори Лазарєва — гори в Антарктиді
 Площа Лазарєва — площа в місті Севастополь
 Вулиця Лазарєва — вулиця у місті Черкаси

Див. також 
 Лазарєв
 Лазаревська

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ